Адаховщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Адаховщина — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Адаховщина — деревня в Ляховичском районе Брестской области.